

Geografia

Austria 
 Lang – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Leibnitz

Wietnam 
 Lạng Sơn – prowincja
 Lạng Sơn – miasto

Osoby 
 Andreas Lang – niemiecki curler
 Benjamin Lang – francuski wioślarz
 Carl Lang – francuski polityk
 Czesław Lang – polski kolarz
 David Marshall Lang – amerykański kaukazolog
 Declan Lang – brytyjski duchowny
 Eddie Lang – amerykański gitarzysta
 Eric Lang – amerykański kierowca wyścigowy
 Flori Lang – szwajcarski pływak
 Fritz Lang – austriacki reżyser
 Grega Lang – słoweński skoczek narciarski
 Hedi Lang – szwajcarska działaczka polityczna
 Hermann Lang – niemiecki kierowca wyścigowy
 Ian Lang – szkocki polityk
 Jacek Lang – polski wokalista
 Jack Lang (ujednoznacznienie)
 John Lang – australijski prawnik
 Jonny Lang – amerykański gitarzysta
 Katherine Kelly Lang – amerykańska aktorka
 Kathrin Lang – niemiecka biathlonistka
 k.d. lang – kanadyjska piosenkarka
 Krzysztof Lang – polski reżyser
 Maciej Lang – polski politolog
 Max Lang – kanadyjski wioślarz
 Michael Lang  
 Paweł Lang Fu – święty kościoła katolickiego
 Peter Lang – duński żeglarz
 Rein Lang – fiński polityk
 Robert Lang  
 Robert J. Lang 
 Rudolf Lang  
 Sebastian Lang – niemiecki kolarz szosowy
 Serge Lang – amerykański matematyk
 Stephen Lang – amerykański aktor
 Thomas Lang – austriacki muzyk
 Toni Lang – niemiecki biathlonista
 Ville Lång – fiński badmintonista
 Walter Lang – amerykański reżyser
 Wiesław Lang – polski prawnik
 Werner Lang – niemiecki inżynier
 Lang Ping – chińska siatkarka
 Lang Yang – święta kościoła katolickiego

Inne 
 Lang Park – stadion
 Lang Shan – pasmo górskie
 Lang Team Grand Prix MTB – impreza MTB
 Peter Lang AG – szwajcarskie wydawnictwo
 USS Lang – okręty

Zobacz też 
 Auld Lang Syne
 Huo bao lang zi
 Lang Lang
 Láng
 Schützenpanzer Lang HS.30
 S-Lang
 Stadion Chi Lăng